Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 635 dans le monde.

 Route 635 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 635 en France